Линдси Дункан (, род. 7 ноября 1950) — шотландская актриса, добившаяся наибольшего успеха благодаря выступлениям на театральной сцене. В 2009 году она получила Орден Британской империи за свои достижения в драматическом мастерстве. Дункан выиграла американскую премию «Тони» за лучшую женскую роль за игру в пьесе «Частная жизнь» (2001), а ранее номинировалась на награду за роль в постановке «Опасные связи» (1985—1986). Её карьера в Англии принесла ей две премии Лоренса Оливье за лучшую женскую роль.

Биография 
Дункан родилась в Эдинбурге (Шотландия) и окончила драматическую школу Лондонского университета, после чего начала выступать в Королевской шекспировской компании, где встретила своего мужа, актёра Хилтона Макрея. Параллельно с карьерой на сцене Дункан иногда появлялась на британском телевидении. В 1985 году она дебютировала на большом экране с главной ролью в комедии «Небрежные связи», а в последующие годы брала на себя роли второго плана в фильмах «Навострите ваши уши» (1987), «Мэрия» (1996), «Идеальный муж» (1999), «Мэнсфилд-парк» (1999), «Попасть в десятку» (2004), «Алиса в Стране чудес» (2010), «Бойфренд из будущего» (2013) и «Бёрдмэн» (2014).

В 2013 году Дункан выиграла премию британского независимого кино за главную роль в фильме «Уик-энд в Париже». Также она исполняла основные роли в фильмах «Зеркальная кожа» (1990) и «Под солнцем Тосканы» (2003). Чаще Дункан работала на телевидении, где играла главные и второстепенные роли в различных мини-сериалах и фильмах, трижды номинируясь на BAFTA TV Award. С 2005 по 2007 год она снималась в сериале BBC / HBO «Рим».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Лоренса Оливье
Командоры ордена Британской империи
Актрисы озвучивания Великобритании
Лауреаты Премии британского независимого кино лучшей актрисе
Выпускники Центральной школы ораторского искусства и драмы